Le xian de Long'an (隆安) est une subdivision administrative de la région autonome du Guangxi en Chine ;
 Le district de Long'an (龙安) est une subdivision administrative de la province du Henan en Chine.

Homonymie de toponyme